Itza (Spaans: Itzá) heeft de volgende betekenissen:
 Itza (volk) - een Mayavolk in Guatemala
 Itza (taal) - de taal van dat volk
 Iza (Navarra) - Spaanse gemeente
Zie ook Chichén Itzá